

Botanique 
La Carotte est un légume de couleur orangée, racine de l'espèce Daucus carota, en particulier de la sous-espèce Daucus carota subsp. sativus, la Carotte cultivée. Sont également appelées « Carotte » plusieurs espèces dApiaceae, le plus souvent du genre Daucus, et des sous-espèces de Daucus carota. « Carotte rouge » et « Carotte jaune » ne désignent toutefois pas des Apiaceae'' mais, respectivement, la Betterave potagère et la Betterave fourragère. Voici une liste d'espèces et sous-espèces de plantes appelées « Carotte » :

 Géologie 
 Carotte''', prélèvement cylindrique obtenu par carottage du sous-sol à l'aide d'un carottier.
 Carotte de glace, prélèvement de glace par carottage.

Divers 
 Carotte est une couleur.
 Carotte, appât. Utilisé le plus souvent au sens figuré. Astuce traditionnellement préconisée pour faire avancer un âne en l'attirant à l'aide de ce légume.
 Carotte, enseigne rouge de forme fuselée signalant un débit de tabac en France.
 Carotte, cône de cendres incandescentes de grande taille que produit un fumeur de cigarette, ou de joint.
 Carotte, en plasturgie, matière moulée qui reste dans le canal d'entrée du moule d'une presse à injecter.

Notes et références

Articles connexes 
 Daucus
 Girouille